Сен-П'єрр-ле-Франкві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 32 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-П'єрр-ле-Франквіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ле-Франквіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ле-Франквіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Франквіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Франквіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена